De Victoriaschaal is een kader en meetinstrument dat aan de hand van een steekproef vanuit een pedagogisch standpunt de afwezigheid/aanwezigheid van de levensbeschouwelijke identiteit van een katholieke school nagaat. De schaal is ontwikkeld door onderzoekers van de KU Leuven, met name uit de faculteit theologie en religiewetenschappen.

Beschrijving 
De focus van dit instrument ligt vooral op de manier waarop een katholieke school omgaat met diversiteit. Het instrument meet dus in andere woorden de pro’s en contra’s van de verschillende scholen en hun onderlinge verhoudingen. Deze meting verloopt op twee meetniveaus namelijk het feitelijke niveau (waarop de huidige identiteit van de school wordt waargenomen en geïnterpreteerd) en het normatieve niveau (het ideaalbeeld van de school in verband met de identiteit van katholieke scholen).

De schaal bestaat uit een horizontale en een verticale as die samen een identiteitsvierkant representeren. Iedere as vertegenwoordigt een eigen dimensie:
 De verticale as representeert de mate waarin de school handelt vanuit een algemeen christelijke inspiratie. Aan de hand van deze as wordt er dus duidelijk gemaakt in hoeverre de christelijke identiteit aanwezig is en een invloed heeft op de dagdagelijkse werking van de school.
 De horizontale as representeert de solidariteit van de school naar de mensen uit andere subculturen toe. In welke mate de school openheid en ontvankelijkheid vertoont naar de andere levensvisies en levenshoudingen van verschillende spelers.

Schoolsoorten 

Binnen dit identiteitsvierkant kunnen vier soorten scholen gesitueerd worden:

 De monoloogschool
 De kleurloze school
 De kleurrijke school
 De dialoogschool

De monoloogschool 
De monoloogschool bevindt zich linksboven op het identiteitsvierkant. Dit is omdat binnen deze scholen maximale christelijke identiteit en minimale solidariteit voorkomt. De nadruk van de school ligt op de katholieke schoolidentiteit. Er is dan ook geen plaats voor andere levensbeschouwingen. Niet-katholieke leerlingen of leerkrachten zijn hier niet welkom. De school is van mening dat ze via deze insteek haar leerlingen een gevoel van zekerheid, veiligheid en geborgenheid biedt.

De kleurloze school 
De kleurloze school bevindt zich met zijn minimale christelijke identiteit en minimale solidariteit links beneden op het identiteitsvierkant. De school streeft naar ‘levensbeschouwelijke neutraliteit’. Levensbeschouwing wordt als een privézaak gezien en mag dan ook niet van bovenop opgelegd of gestuurd worden. De christelijke identiteit is afwezig. Met dit beleid willen ze de boodschap duidelijk maken dat voor hun de kwaliteit van het onderwijs prioritair is.

De kleurrijke school 
De kleurrijke school bevindt zich rechtsonder op het identiteitsvierkant. Binnen de school is er een minimale christelijke identiteit en een maximale solidariteit. Deze scholen worden ook wel eens een 'actiecentrum' genoemd. De schoolleden vertonen aandacht en interesse voor de andersheid van anderen, al de levensbeschouwingen worden als evenwaardig gezien. Hun doel is om de levensbeschouwelijke veelheid maximaal tot uiting te laten komen. Met andere woorden zien we hier een school met een rijke en zichtbare diversiteit waarbinnen de christenen in de minderheid zijn.

De dialoogschool 
Voor maximale christelijke identiteit en maximale solidariteit, worden rechtsboven op het identiteitsvierkant de dialoogscholen onderscheiden. Binnen de dialoogscholen wordt er vervolgens een opdeling gemaakt van vier verschillende types.

Indeling dialoogscholen 

 Dialoogschool van het Kerugmatische Type: In deze scholen biedt dialoog een context en een methode aan om de katholieke boodschap te verkondigen. Echter wegens gebrek aan symmetrie tussen de gesprekspartners, stellen critici deze dialoog verder in vraag.  
 Dialoogschool van het Recontextualiserende Type: Deze scholen passen de katholieke identiteit aan, aan de veranderde tijden. Ze hechten een belangrijke waarde aan diversiteit als middel voor identiteitsvorming van de eigen leden.  
 Dialoogschool van het Actief-Pluralitische Type: Ook deze scholen hechten een belangrijke waarde aan diversiteit op school, maar dreigen hierin hun eigen katholieke identiteit te verliezen.
 Dialoogschool van het Formeel-Tolerante Type: Deze scholen implementeren een formeel-procedurele benadering van dialoog. Hun doel is om vanuit dialoog een performatieve en kwaliteitsvolle leeromgeving te creëren.

Onderwijs in België